— японский борец вольного стиля. Бронзовый призёр Чемпионата мира и Азиатских игр.

Ссылки 

 

Борцы Японии